

Editoria
Panckoucke è il nome di una famiglia di editori e stampatori francesi:
 André Joseph Panckoucke, 1700-1753, editore e scrittore, ne è il capostipite
 Charles-Joseph Panckoucke, 1736-1798, editore e stampatore, figlio di André Joseph
 Charles Louis Fleury Panckoucke, 1780-1844, figlio di Charles-Joseph
 Ernest Panckoucke, 1808- , figlio di Charles Louis